Vallehermoso bezeichnet:

 Vallehermoso (Negros Oriental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Negros Oriental auf den Philippinen
 Vallehermoso (La Gomera), eine Gemeinde auf der Kanareninsel La Gomera in Spanien
 Estadio Vallehermoso, ein Leichtathletikstadion in Madrid

Siehe auch:
 Valle Hermoso